Louis Cottier – artigiano e orologiaio svizzero
 Georges Cottier – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo svizzero
 Gérald Cottier – cestista e dirigente sportivo svizzero